Ace of Spades — четвертий студійний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 8 листопада 1980 року.

Композиції 
 Ace of Spades - 2:49
 Love Me Like a Reptile - 3:23
 Shoot You in the Back - 2:39
 Live to Win - 3:37
 Fast and Loose - 3:23
 (We Are) The Road Crew - 3:13
 Fire, Fire - 2:44
 Jailbait - 3:33
 Dance - 2:38
 Bite the Bullet - 1:38
 The Chase Is Better Than the Catch - 4:18
 The Hammer - 2:48

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Едді «Фаст» Кларк - гітара 
 Філ «Філті Енімал» Тейлор - ударні

Примітки 

Альбоми Motörhead
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Альбоми Mercury Records